David Thomas, 1. wicehrabia Rhondda (1856–1918) – walijski polityk, przemysłowiec, członek parlamentu
 David Clayton-Thomas (ur. 1941) – kanadyjski muzyk, wokalista zespołu Blood, Sweat and Tears
 Dave Thomas (ur. 1949) – kanadyjski aktor
 David Thomas (ur. 1953) – amerykański muzyk, lider zespołu Pere Ubu
 David Thomas (ur. 1955) – brytyjski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego IV kadencji